Carter é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Carter (Missouri)
Condado de Carter (Montana)
Condado de Carter (Kentucky)
Condado de Carter (Oklahoma)
Condado de Carter (Tennessee)

Desambiguações de topônimos